Lullus van Mainz, de van oorsprong Franse schrijfwijze voor de Engels-Duitse heilige Lullus
 Lull (plaats), een (voormalig) gehucht in Nederland
 Lull (band), een Amerikaanse band
 Lull (ep), een extended play van The Smashing Pumpkins

Zie ook 
 lul